La ICX-SKN è il nome dalla pelle artificiale creata nel 2007 dallo scienziato Paul Kemp e da alcuni scienziati del British biotech company intercytex.
Utile per chi ha subito gravi ustioni o ferite.

Composizione 

È costituita da una matrice di fibrina e fibroblasti.

Note 

Dermatologia